Rac poate fi:

Rac, animal crustaceu
Raci mari categorie din care face parte Racul de râu și Homarul
Odontodactylus scyllarus, raci cu clești
Rac (zodie)
Rac (constelație)

Vezi și 
 Raci, sat din județul Gorj 
 Racu (dezambiguizare)
 Răculeț, plantă erbacee, perenă, comună în sudul Europei și în Orient
 Răculești, comună în Raionul Criuleni, Republica Moldova
 Răcușana, sat în județul Bacău